La Cucafera de Montblanc és un element del bestiari popular català de la vila de Montblanc, a la Conca de Barberà, on forma part del Seguici Popular de Montblanc junt a altres elements com l'Àliga, el Drac o la Mulassa.

Dins del Seguici, és l'encarregada de recollir els xumets dels montblanquins més menuts a qui recompensa donat-los caramels.

Història 
La Cucafera de Montblanc es documenta per primer cop l'any 1381, quan fou llogada per la ciutat de Tarragona per a participar en la desfilada de benvinguda que la ciutat oferí a la visita d'una il·lustre dama del moment.

El seu origen, com el de la majoria d'elements de bestiari festiu, s'ha de remuntar a les celebracions del Corpus d'època medieval. Conjuntament amb el Drac o els Diables constitueixen la part més fosca dels entremesos, vinculant-se directament amb l'infern o les forces del mal. La Cucafera catalana s'emparenta, alhora, amb altres elements com la Tarasca de la tradició occitana: una espècie de tortuga amb closca, cap de cocodril, coll extensible i mandíbules mòbils que en espetegar atemoreixen la canalla.

Recuperació 
Es desconeix el moment en què desaparegué. No obstant això, El 4 de setembre de 2016 en el marc de les Festes de la Serra, es presentà en societat la nova Cucafera de Montblanc, fruit d'un concurs públic engegat per l'Ajuntament per a la seva recuperació.

Referències 

Cultura de Montblanc
Bestiari popular català